Григорьев, Андрей Александрович (1883—1968) — российский и советский географ, академик АН СССР.
 Григорьев, Андрей Александрович — российский режиссёр, автор документального фильма «Васенин».